Jilem ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Jilem
Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, siehe Jilem u Sedletína
Ortsteil von Poniklá, Okres Semily